6936 Кассатт — астероїд.
 Мері Кассат (англ. Mary Cassatt; 22 травня 1844 — 14 червня 1926) — американська художниця, представниця імпресіонізму.